Арцруни — армянская фамилия. Известные носители:

 Арцруни, Андрей Еремеевич (1847—1898) — русский минералог, один из основателей геохимии; брат Григория Арцруни.
 Арцруни, Ваан (род. 1965) — армянский рок-музыкант, певец, поэт и композитор.
 Арцруни, Григорий Еремеевич (1845—1892) — армянский либерально-буржуазный публицист, издатель и редактор газеты «Мшак».
 Арцруни, Еремей Григорьевич (1804—1877) — генерал-майор (1860) 
 Товма Арцруни — армянский историк IX—X веков.

См. также 
 Арцруниды